Overtones – spettacolo teatrale del 1996 con la regia di Francesca Della Monica.
 Overtones – album di Just Jack del 2007.
 Overtones, termine inglese (al plurale) che significa ipertoni, fenomeno fisico ondulatorio osservabile in musica (ipertoni (musica)) e in spettroscopia (Ipertoni (spettroscopia)). Al singolare si dice overtone.